Velika nagrada Turčije 2020 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 15. novembra 2020 na dirkališču Istanbul Park v okolici Carigrada in je potekala prvič po devetih letih. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sergio Pérez, Racing Point-BWT Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari. Hamilton si je z zmago že zagotovil sedmi dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1, s čimer je po številu naslovov prvaka izenačil rekord Michaela Schumacherja.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|2:07,467
|1:53,372
|1:47,765
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:57,485
|1:50,293
|1:48,055
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
| Racing Point-BWT Mercedes
|2:07,614
|1:54,097
|1:49,321
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:59,431
|1:52,282
|1:50,448
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|2:05,598
|1:54,278
|1:51,595
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|2:07,559
|1:52,709
|1:52,560
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|2:06,115
|1:53,657
|1:52,622
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|2:01,249
|1:53,793
|1:52,745
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|2:07,001
|1:53,767
|1:53,258
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|2:07,341
|1:53,431
|1:57,226
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|2:07,167
|1:54,945
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |12
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|2:03,356
|1:55,169
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |13
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|2:07,489
|1:55,410
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |14
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|2:04,464
|1:56,696
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |15
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|nowrap|AlphaTauri-Honda
|2:05,579
|1:58,556
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |16
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|2:08,007
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |17
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|2:09,070
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |18
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|2:10,017
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" data-sort-value="20"|
|-
! scope="row" |19
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|2:12,909
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |20
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|2:21,611
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" data-sort-value="19,5"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
|data-sort-value="alb"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|58
|1:42:19,313
| align="center" |6
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |11
|data-sort-value="bot"| Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|58
| +31,633
|align="center" |3
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |5
|data-sort-value="gas"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|58
| +31,960
|align="center" |11
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |16
|data-sort-value="gio"| Charles Leclerc
|Ferrari
|58
| +33,858
|align="center" |12
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |55
|data-sort-value="gro"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|58
| +34,363
|align="center" |15
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |33
|data-sort-value=ham"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|58
| +44,873
|align="center" |2
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |23
|data-sort-value="kvy"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|58
| +46,484
|align="center" |4
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |4
|data-sort-value="lat"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|58
| +1:01,259
|align="center" |14
|align="center" |5
|-
!9
|align="center" |18
|data-sort-value="lec"| Lance Stroll
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|58
| +1:12,353
|align="center" |1
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |3
|data-sort-value="mag"| Daniel Ricciardo
|nowrap|Renault
|58
| +1:35,460
|align="center" |5
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |31
|data-sort-value="nor"| Esteban Ocon
|Renault
|57
| +1 krog
|align="center" |7
|
|-
!12
|align="center" |26
|data-sort-value="oco"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|57
|+1 krog
|align="center" |16
|
|-
!13
|align="center" |10
|data-sort-value="per"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|57
|+1 krog
|align="center" |19
|
|-
!14
|align="center" |77
|data-sort-value="rai"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|57
|+1 krog
|align="center" |9
|
|-
!15
|align="center" |7
|data-sort-value="ric"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|57
|+1 krog
|align="center" |8
|
|-
!16
|align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|57
|+1 krog
| align="center" data-sort-value="20"|
|
|-
!17
|align="center" |20
|data-sort-value="sai"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|55
|+3 krogi
|align="center" |13
|
|-
!Ods
|align="center" |8
|data-sort-value="str"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|49
|Trčenje
|align="center" |17
|
|-
!Ods
|align="center" |6
|data-sort-value="ver"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|39
|Trčenje
| align="center" data-sort-value="19,5"|
|
|-
!Ods
|align="center" |99
|data-sort-value="vet"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|11
|Menjalnik
|align="center" |10
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020